Henri de Laborde de Monpezat (1934-2018), door zijn huwelijk met koningin Margrethe II van Denemarken, prins Henrik van Denemarken
Henrik van Denemarken (2009), kleinzoon van de voorgaande